Cristina Dinu (ur. 18 stycznia 1993 w Bukareszcie) – rumuńska tenisistka, reprezentantka kraju w Pucharze Federacji.

Kariera tenisowa 
W maju 2010 jako juniorka osiągnęła 11. miejsce na świecie. W latach 2009–2010 grała w turniejach głównych w kolejnych pięciu zawodach juniorskiego Wielkiego Szlema, zarówno w grze pojedynczej, jak i deblowej.

W rozgrywkach seniorskich grała głównie w zawodach rangi ITF, w których wygrała dwadzieścia trzy turnieje singlowe i dwadzieścia osiem deblowych.

W kwietniu 2013 po raz pierwszy wzięła udział w kwalifikacjach do turnieju WTA Tour, w Marrakeszu, ale odpadła w drugiej rundzie tych eliminacji. Również w tym samym roku odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open, przegrywając z Terezą Mrdežą.

We wrześniu 2013 po raz pierwszy osiągnęła drugą setkę rankingu WTA, plasując się na 179. miejscu.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Rumuńskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Bukareszcie
Urodzeni w 1993